Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1955 () проводился в городе Реджайна (провинция Саскачеван) c 7 по 11 марта 1955 года. Турнир проводился в 26-й раз. В провинции Саскачеван чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Реджайна — впервые.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавлял скип Garnet Campbell, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Roy Forsythe), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Andrew Grant).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1955
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 1955 году
Март 1955 года